Межень — період внутрішньорічного циклу, протягом якого в річці спостерігаються найменші рівні й витрати води

 Межень — село, гміна Рацеховіце, Мисленицький повіт, Малопольське воєводство, Польща
 Межень — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область, Росія